Hans Muff ist der Name folgender Personen:

* Hans Muff (Musiker) (1944–2015), Schweizer Musikproduzent, Klarinettist und Saxofonist

Hans Muff bezeichnet:
 eine Brauchtumsfigur im Rheinland, dem Knecht Ruprecht verwandt